JIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jipijapa (Ecuador)